Ласси Парккинен (; 8 мая 1917, Варкаус, Великое княжество Финляндское, Российская Империя — 3 ноября 1994, Варкаус, Финляндия) — финский конькобежец, серебряный призёр Олимпийских игр 1948 года на дистанции 10000 метров, чемпион мира 1947 года, серебряный призёр чемпионата мира 1952 года.

Спортивные достижения

Медали

Ссылки 
 Ласси Паркинен на сайте SkateResults.com
 Evert Stenlund's Adelskalender pages
 Historical World Records 

Конькобежцы Финляндии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1948 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1948 года
Абсолютные чемпионы мира по конькобежному спорту
Спортсмены года Финляндии